«Эльдорадо» (, 1921) — французский художественный фильм Марселя Л’Эрбье.

Сюжет 
Богач соблазняет танцовщицу Сибиллу и оставляет её с ребенком. Танцовщица идет на провокацию, угрожая опозорить любовника. Богач сходит с ума. Дочь богача просит танцовщицу оставить ей ребёнка на воспитание. Танцовщица соглашается и, не желая стоять на пути сына к счастью и богатству, закалывает себя во время танца в кабаре «Эльдорадо».

В ролях 
 Ева Франсис — Сибилла
 Филипп Эриа — Жоао

Художественные особенности 
В фильме режиссёр делает упор на зрительные ассоциации с живописью Гойи, Веласкеса и Рибейры. В процессе съемок широко применялись вуалированные кадры, оптические деформации, контражур.

Многие критики, указывали Л’Эрбье на плохую операторскую работу. В пылу дискуссий Л’Эрбье бросил крылатую фразу о том, что направление, к которому принадлежит «Эльдорадо», является «авангардом» французского и мирового кино. Так впервые появился термин, вскоре ставший синонимом всех экспериментальных фильмов. 

Фильм отличала чуткая точность изложения, когда оптические деформации передавали настроение и даже течение мыслей героев. Жак Катлен, близкий друг режиссёра и его биограф, вспоминал, что при демонстрации фильма руководству кинокомпании, среди которых был и Леон Гомон, к концу первого эпизода зрители видят всё более и более мягкофокусное изображение, с помощью которого режиссёр пытается передать состояние героини, её отрешённость от действительности в связи с чем Л. Гомон приказал механику остановить фильм, так как решил, что увиденное на экране — результат неисправности аппарата:

Новаторские открытия Л'Эрбье во многом перекликались с находками немецких экспрессионистов, тогда еще во Франции малоизвестных.

Дополнительные факты 

 Л. Муссинак писал об «Эльдорадо»: "Форма этой картины при условии освобождения её от манерности, от слишком нарочитой и явной технической виртуозности может положить начало новому «стилю».
 Ж. Садуль о фильме: «"Эльдорадо"» вполне оправдывает те большие надежды, которые были уже обещаны картиной «Карнавал истин». Форма его, освобожденная от некоторой манерности и слишком явной и утрированной технической виртуозности, может стать определенным «стилем». Последний проявляется благодаря простоте в построении кадров, строгости выразительных средств, необычайно четкому ритму (особенно во второй половине фильма)».

Примечания

Литература 

 Лепроон П. Современные французские режиссеры. — M., 1960

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1921 года
Авангардные фильмы
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Марселя Л’Эрбье